Sonda steht für:
 eine Gemeinde in Estland im Kreis Ida-Viru, siehe Sonda (Gemeinde)
 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Sonda, siehe Sonda (Dorf)
 eine Baureihe brasilianischer Höhenforschungsraketen, siehe Sonda (Rakete)

Siehe auch
Zonda